Rosa de Lima, santa católica, chamada de Santa Rosa de Lima
 Santa Rosa de Lima (Guatemala), cidade
 Santa Rosa de Lima (El Salvador), cidade

 Localidades do Brasil
 Santa Rosa de Lima (Montes Claros), distrito em Minas Gerais
 Santa Rosa de Lima (Santa Catarina), município
 Santa Rosa de Lima (Sergipe), município 

Desambiguações de topônimos